Штат Табаско является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 17 муниципалитетов, которые, по водным ресурсам, входят в две области: реки Грихальва и реки Усумасинта. Область Грихальвы, в свою очередь, делится на три субрегиона: Чонталпа, Сентро и Сьерра, а область Усумасинты на два субрегиона: Риос и Пантанос.

Примечания

См. также 
 Табаско

Муниципалитеты Табаско
Списки:Мексика